Nagy (ungerskt uttal: ) är ett ungerskt efternamn, som burits av bland andra:

Personer utan angiven nationalitet är från Ungern.

 Anikó Nagy (född 1970), handbollsspelare
 Ambrus Nagy (1927–1991), fäktare
 Béla Nagy, iktyolog
 Elisabet Nagy (född 1960), svensk spjutkastare
 Ernő Nagy (1898–1977), fäktare
 Ferenc Nagy, flera personer
 Ferenc Nagy (politiker) (1903–1979), bonde och politiker
 Feró Nagy (född 1946), rocksångare och musiker
 Gabor Nagy (född 1964), svensk flygvapensofficer
 Gregory Nagy, amerikansk professor i klassisk litteraturvetenskap
 Gyula Nagy (1849–1924), historiker och arkivarie
 Ilona Nagy (född 1951), handbollsspelare
 Imre Nagy (1896–1958), politiker
 Imre Nagy (femkampare) (1933–2013), femkampare
 Iván Nagy (1824–1898), historiker
 József Nagy, flera personer
 Josef Nadj (född 1957), jugoslavisk-fransk koreograf
 József Nagy (fotbollsspelare) (född 1960)
 József Nagy (fotbollstränare) (1892–1963), ungersk-svensk fotbollstränare
 Käthe von Nagy (1904–1973), skådespelare
 Ladislav Nagy (född 1979), slovakisk ishockeyspelare
 László Nagy, flera personer
 László Nagy (fotbollsspelare) (född 1949)
 László Nagy (författare) (1925–1978), diktare och översättare
 László Nagy (handbollsspelare) (född 1981)
 László Nagy (scouting) (1921–2009), ungersk-scheizisk scoutledare
 Marianna Nagy (född 1957), handbollsspelare
 Stefan Nagy (serieskapare) (1961–2008), svensk serieskapare och illustratör
 Tímea Nagy (född 1970), fäktare
 Zsuzsa Nagy (född 1951), gymnast

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn